Równe peut désigner en Pologne :

 Równe, village de la voïvodie de Mazovie
 Równe, village de la voïvodie d'Opole
 Równe, village de la voïvodie de Poméranie
 Równe, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Równe, village de la voïvodie de Poméranie occidentale

Równe est également le nom polonais de la ville ukrainienne de Rivne